Het seizoen 1991 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, was de 29ste editie van het kampioenschap sinds de introductie van de Noorse topliga. Het was echter de eerste keer dat de naam van de sponsor (de nationale loterij Norsk Tipping) was verbonden aan de competitie, die daarom niet langer luisterde naar de naam 1. divisjon. Het seizoen begon op 27 april 1991 met het duel tussen Sogndal IL en IK Start (1-0), en eindigde op 13 oktober 1991.

Viking FK won onder leiding van de Zweedse trainer-coach Benny Lennartsson voor de achtste keer in zijn bestaan de Noorse landstitel, terwijl Fyllingen Fotball en Strømsgodset IF rechtstreeks degradeerden naar de Adeccoligaen. De nummer tien in de eindrangschikking, SK Brann Bergen, was veroordeeld tot het spelen van een play-offcompetitie met Bryne FK en Strindheim IL, en wist zich dankzij twee minimale overwinningen (1-0 en 1-0) te handhaven in de hoogste afdeling.

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatie
 Fyllingen Fotball en Strømsgodset IF degradeerden rechtstreeks naar de Adeccoligaen (1992).
 Mjøndalen IF en Hamarkameratene Fotball promoveerden naar de Tippeligaen (1992).
 SK Brann Bergen versloeg in de nacompetitie zowel Bryne FK als Strindheim IL met 1-0 en handhaafde zich zodoende op het hoogste niveau.

Play-offs

SK Brann Bergen handhaaft zich en speelt ook in 1992 in de Tippeligaen.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Noorse voetbalbeker 1991
Noors voetbalelftal in 1991

1991
Competitievoetbal 1991